Пльон () — район у Німеччині, у складі федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Адміністративний центр — місто Плен.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район складається з трьох самостійних міст і трьох самостійних громад, а також 79 міст і громад (), об'єднаних в 7 об'єднань громад ().

Дані про населення наведені станом на . Зірочками (*) позначені центри об'єднань громад.

Карта району

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт

Райони Шлезвіг-Гольштейну